Hooley ist der Familienname folgender Personen:

 Christopher Hooley (1928–2018), britischer Mathematiker
 Darlene Hooley (* 1939), US-amerikanische Politikerin
 E. T. Hooley (1842–1903), australischer Pionier und Politiker
 Edgar Purnell Hooley (1860–1942), britischer Erfinder
 Frank Hooley (* 1923), britischer Politiker
 Teresa Hooley (1888–1973), englische Lyrikerin 
 Will Hooley (* 1993), englischer Rugby-Union-Spieler
 William F. Hooley (1861–1918), US-amerikanischer Sänger

 Sylvester Ahola, auch als Hooley bekannt, Jazztrompeter

Hooley bezeichnet außerdem:

 Hooley (Surrey), ein Dorf in England

Siehe auch:
 Holey